Vranov je název několika obcí:

 Vranov nad Dyjí – obec v okrese Znojmo;
 Vranov nad Topľou – okresní město na východním Slovensku v Prešovském kraji;
 Vranov (okres Benešov) – obec v okrese Benešov;
 Vranov (okres Tachov) – obec v okrese Tachov;
 Vranov (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov;
 Vranov (Rovná) – zaniklá obec, dnes v katastru obce Rovná v okrese Sokolov;

částí obcí:

 Vranov (Dražíč) – část obce Dražíč v okrese České Budějovice, dříve v okrese Písek;
 Vranov (Ctětín) – část obce Ctětín v okrese Chrudim;
 Vranov (Mnichov) – část obce Mnichov v okrese Domažlice;
 Vranov (Mimoň) – část města Mimoň v okrese Česká Lípa;
 Vranov (Votice) – část města Votice v okrese Benešov;
 Vranov (Dlouhá Ves) – zaniklá osada v katastru obce Dlouhá Ves v okrese Klatovy;
 Vránov – část města Staňkov v okrese Domažlice;

nebo jiných míst:
 Hospodářský dvůr Vranov - hospodářský dvůr 3 km jižně od obce České Meziříčí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Vodní nádrž Vranov – vodní nádrž u Vranova nad Dyjí v okrese Znojmo;
 Vranov (hrad) – zřícenina skalního hradu v obci Malá Skála v okrese Jablonec nad Nisou
 Vranov (zámek) – zámek ve Vranově nad Dyjí.
 Vranov (Choceň) – zaniklá tvrz u Chocně

Vranov byl též do roku 1982 název vesnice, která tvoří základ obce Břasy v okrese Rokycany

Externí odkazy